Appetite for Destruction — дебютный альбом американской хард-рок-группы Guns N’ Roses, выпущенный компанией Geffen 21 июля 1987 года. По одним оценкам, общий тираж пластинки составил 27 миллионов экземпляров, по другим — 32 миллиона. Согласно Billboard 200, это самый успешный дебютный альбом в США по количеству проданных копий.

История создания альбома 
В 1988 году в одном из интервью фронтмен группы Эксл Роуз отметил, что многие из песен, представленных в дебютном творении коллектива были написаны задолго до записи самого альбома во время выступлений по ночным клубам и пабам Лос-Анджелеса. Далее Эксл отметил, что представленные композиции — завершённый вариант многочисленных наработок и дописываний к уже исполнявшимся песням.

Некоторые песни в альбоме отражают реакцию группы на распущенность лос-анджелесского рок-н-рольного общества. На музыку в «Welcome to the Jungle» Роуз написал тексты песни в Сиэтле в память об инциденте в Нью-Йорке. Некоторые из песен повествуют о юношеских годах участников группы, а таких как композиция «Out ta Get Me», сосредотачивающаяся в своей тематике на постоянных неприятностях певца Эксла Роуза с законом в штате Индиана. Группа также посвящала различные композиции, такие как «Sweet Child o' Mine», «Think About You», «My Michelle», «You’re Crazy», «Rocket Queen» различным представительницам женского пола.

Обложка альбома 
Первоначально на обложке альбома был помещён рисунок Роберта Уильямса (Robert Williams), изображавший монстра с кинжалами вместо зубов, нападающего на робота, склонившегося над бесчувственной женщиной в разорванном платье и со спущенными трусами. Многочисленные жалобы от различных религиозных и общественных организаций вынудили многие магазины продавать диски завёрнутыми в коричневую бумагу или как-то иначе закрывать рисунок, или вообще отказаться от продажи альбома. В результате дизайн обложки был изменён — на него поместили рисунок татуировки, которую сделал себе Эксл. Она изображает головы участников группы в виде черепов, расположенные на фоне креста. Рисунок, который был на обложке первоначально, был впоследствии напечатан внутри вкладыша компакт-диска.

Критика 
Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков. Марк Берроуз из Drowned in sound оценил альбом на 10 из 10 баллов и сказал, что «даже тридцать лет спустя "Appetite For Destruction" по-прежнему вызывает острые ощущения, сочетая характер и правильный вокал, что очень немногие группы когда-либо делали так идеально».

Участники записи 
Guns N' Roses
 Эксл Роуз — вокал, бэк-вокал, синтезатор, перкуссия
 Слэш — соло-гитара, ритм-гитара, акустическая гитара
 Иззи Стрэдлин — ритм-гитара, соло-гитара, бэк-вокал, перкуссия
 Дафф МакКаган — бас-гитара, бэк-вокал
 Стивен Адлер — ударные

Список композиций

Достижения 
 В 1989 году альбом занял 27 место среди лучших альбомов 1980-х по версии журнала Rolling Stone.
 В 2002 году альбом занял 17-ую позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock.
 В 2003 году Appetite for Destruction стал 61-м среди 500 величайших альбомов по версии Rolling Stone.
 В 2004 году по результатам голосования читателей журнала Metal Hammer альбом занял первое место среди величайших альбомов всех времён.
 В 2011 году читатели интернет-издания Music Radar поставили альбом на третье место в списке «50 величайших хэви-метал альбомов всех времен».
 Альбом занял третье место в списке из 26 альбомов, подготовленных по результатам голосования представителями музыкальной индустрии, исполнителями и руководством трёх подразделений MTV — MTV2, VH1 и MTV Base. В него вошли альбомы, выпущенные с 1981 года, когда был создан MTV.
 Является самым успешным дебютным альбомом всех времён, число проданных пластинок превышает 33 миллиона копий.

Чарты

Сертификации

Примечания 

Дебютные альбомы 1987 года
Альбомы 1987 года
Альбомы Guns N’ Roses
Альбомы Geffen Records
Альбомы, сертифицированные как бриллиантовые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний